The Specials (skaband), een Britse skaband
 The Specials (album), het debuut van deze band
 The Specials (film), een film uit 2000
 Specials, een Britse politieserie